Фамилия:
 Экстер, Александра Александровна (1882—1949) — украинско-французская художница-авангардистка.
 Экстер, Юлиус (1863—1939) — немецкий художник и скульптор.